The Barnyard, film del 1932 con Oliver Hardy
 Barnyard - Il cortile, film d'animazione della Nickelodeon Movies del 2006
 Barnyard, videogioco basato sul film d'animazione del 2006
 Topolino campione olimpionico (Barnyard Olympics), cortometraggio della Disney del 1932